Tel Arad, ciutat de Canaan avui en ruïnes.
 Arad (Israel), ciutat moderna d'Israel propera a Tel Arad.
 Arad (Romania), ciutat de Romania, capital de la província homònima.
 Arad (Iran), petita ciutat del sud de l'Iran.
 Ron Arad, dissenyador israelià.
 Roy Arad, artista i poeta israelià.